1331 км, 1331 киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.
 населённые пункты
 Казарма 1331 км — населённый пункт в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Тюинского сельского поселения.
 Путевые усадьбы 1331 км — упразднённый посёлок в Мурманской области. Входил в городской округ город Оленегорск.
 объекты железнодорожной инфраструктуры
 1331 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа на линии Кама — Дружинино, Горьковская железная дорога (Пермский край). Код 258215
 1331 км — станция, Куйбышевская железная дорога (Оренбургская область). Код 650626